Појам Атал може да се односи на:
 Атал (војсковођа), војсковођа Филипа II
 Атал Андроменов, војсковођа Александра Великога
 Атал I Сотер, пергамски краљ
 Атал II Филаделф, пергамски краљ
 Атал III, пергамски краљ